Philipp Bargfrede (Zeven, 3 de março de 1989) é um futebolista alemão que joga como meio-campista.

Carreira

Bargfrede deu seus primeiros passos no futebol atuando pelas categorias de base do TuS Heeslingen, entre 1995 e 2004, ano em que foi para o Werder Bremen, seu atual clube.

Promovido dos juniores à equipe de reservas em 2007, foi alçado ao time principal do Werder em 2009, fazendo sua estreia na Bundesliga na partida contra o Eintracht Frankfurt, entrando no lugar de Tim Borowski. Seu debut oficial, no entanto, veio na decisão da Supercopa da Alemanha, vencida pelo Wolfsburg.

Durante a preparação do Werder para a temporada 2013-14 da Bundesliga, Bargfrede sofreu uma lesão no menisco, ficando afastado dos gramados durante quatro meses. Voltaria a atuar em novembro de 2013, no empate por 4 a 4 com o Hoffenheim, onde inclusive marcou seu primeiro gol na competição, justamente o que sacramentou o resultado final do jogo.

Seleção
Entre 2009 e 2010, Bargfrede defendeu a Seleção Alemã sub-21, atuando em quatro jogos, marcando um gol.

Vida pessoal
O pai de Philipp, Hans-Jürgen Bargfrede (nascido em 1959, também em Zeven), também foi jogador de futebol, tendo defendido o Werder e o St. Pauli entre 1977 e 1989, encerrando sua carreira menos de um ano após seu filho ter nascido.

Ligações externas
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Alemanha
Futebolistas do Sportverein Werder Bremen
Naturais de Zeven